Fissurituba hexanaria är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1976. Fissurituba hexanaria ingår i släktet Fissurituba, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hexanaria